Alexander Achten – schermidore tedesco naturalizzato argentino
 Joseph Achten – pittore austriaco